Kwik, Kwek en Kwak Duck zijn drie fictieve eenden die zijn verschenen in een aantal animatiefilms en vele stripverhalen rond Donald Duck, geproduceerd door Disney. Ze verschenen voor het eerst in een krant op 17 oktober 1937. Hun oorspronkelijke Engelse namen zijn Huey, Dewey en Louie.

Achtergrond en verhaallijnen
Kwik, Kwek en Kwak zijn een drieling. Ze zijn de neefjes van Donald Duck en de zonen van zijn zus Dumbella. Op een dag bracht Dumbella de drie bij Donald. Ze deelde mee dat ze de kinderen snel weer zou ophalen. Ze liet echter nooit meer iets van zich horen. Sindsdien biedt Donald zijn neefjes kost en inwoning, en probeert hij hen koste wat kost op te voeden.

In het begin van hun (tekenfilm)carrière werden de petjes en hun kleding willekeurig aan elk neefje toegekend. In de jaren 1940 droegen ze ook vaak een identieke outfit (meestal rood, zowel de petjes als de truien). Later kwam Disney-medewerker Dave Smith met een verklaring voor de kleur van hun petjes: die zou gekoppeld zijn aan verwijzingen naar de kleuren rood, blauw en groen. Tegenwoordig hebben de tekenaars geen afspraak over wie welk petje draagt: dat kan in elke strip verschillend zijn. Als verklaring wordt vaak genoemd dat de neefjes altijd van kleren ruilen en zodoende moeilijk uit elkaar zijn te houden.

Vaak praten ze op een 'hoketus'-achtige manier: een van de drie begint een zin, de tweede gaat hiermee verder en de derde maakt ten slotte de zin af.

Het karakter van de drie is in de loop der jaren duidelijk veranderd. In hun eerste tekenfilm Donald's Nephews (1938) zijn ze alleen nog onhandelbare kinderen die voortdurend kattenkwaad uithalen. In de oudste stripverhalen waarin ze meedoen zijn ze onschuldige en naïeve kinderen, die wel vaak streken uithalen met hun oom. In latere verhalen, met name die van Carl Barks, zijn ze een stuk serieuzer en verantwoordelijker. Vaak lijken ze hier zelfs volwassener dan Donald en hun andere oom, Guus Geluk. In deze reeks leggen de neefjes veel kennis, moed en vindingrijkheid aan de dag. 

Latere tekenaars als Don Rosa hebben dit concept dankbaar doorontwikkeld. Zo lieten ze Donald bijvoorbeeld de neefjes lid maken van de Jonge Woudlopers, wat sterk bijgedragen heeft aan hun verandering. Door deze vindingrijkheid weten ze veel zaken op te lossen. Zo weten ze vaak de daders te vinden van diefstallen, meestal omdat ze de schuilplaatsen van dergelijke personen ontdekken. Ze weten ook vaak machines die onheil veroorzaken onklaar te maken, zodat de gevolgen hiervan direct verdwijnen. Hierbij maken ze dan vaak gebruik van hun Jonge Woudlopershandboek waarin hiervoor vaak de nodige instructies staan. In enkele verhalen (waaronder Some heir over the rainbow, een verhaal van Barks uit 1953) besluit Dagobert Duck hen daarom tot zijn rechtstreekse erfgenamen te benoemen, in plaats van Donald en Guus. 

Een running gag is dat de drie neefjes aan het eind van veel verhalen door hun woedende oom met een twijg worden achternagezeten.

Media 
De originele stemmen van Kwik, Kwek en Kwak werden ingesproken door Clarence Nash (1938-1965), The Mellomen (jaren 60), Russi Taylor (1987-2019), Hal Smith (1987), Tony Anselmo (1987, 1999-2002, 2012), Jeannie Elias, Pamela Adlon en E.G. Daily (als Kwik, Kwek en Kwak in Quack Pack) en Danny Pudi, Ben Schwartz en Bobby Moynihan (als Kwik, Kwek en Kwak in DuckTales uit 2017).

De Nederlandse stemmen van Kwik, kwek en Kwak werden onder andere ingesproken door Laura Vlasblom, Bob van der Houven en Mitchell van den Dungen Bille, Pepijn Koolen en Jop Joris (in DuckTales uit 2017).

Televisie 
De drie maakten hun tekenfilmdebuut in 1938, in Donald's Nephews (Nederlands: Donalds Neefjes). Nadien zijn ze in nog talloze andere korte filmpjes verschenen:

De drie spelen de hoofdrol in de animatieserie DuckTales, waarin Donald weer bij de marine gaat en ze daarom bij Oom Dagobert gaan wonen. Samen met Oom Dagobert, Turbo McKwek, Lizzy Duck, Mevrouw Baktaart en Dagoberts butler Van Stoetenwolf beleven ze allerlei avonturen. Hier hebben de neefjes wel een ander karakter en een standaard kleur:

 Kwik is het rode neefje, hij is een echte woudloper, slim en is de leider van de drie. Hij draagt een petje en een rode polo.
 Kwek is het blauwe neefje, hij is een waaghals en wil veel proberen, maar denkt er soms niet goed bij na, alle neefjes zijn goede vrienden van Webby, maar Kwek de beste, hij draagt een blauw T-shirt met korte mouwen boven een lichtblauw t-shirt met lange mouwen.
 Kwak is het groene neefje, hij heeft een eigen bedrijf, houdt van geld en rijkdom, hij ziet de mogelijkheden die andere niet zien, dit geeft hem een grote rol aan het einde van seizoen 2, hij draagt een groene hoodie.

De Nederlandse regisseur van de DuckTales, Arnold Gelderman, kreeg ooit vanuit Amerika een verbod om de stemmen van Kwik, Kwek en Kwak in de televisieserie nog langer elektronisch te bewerken. Hij antwoordde dat dat helemaal niet gebeurde. Omdat de Amerikanen dat niet geloofden stuurden ze iemand om het te controleren. De constatering was dat die aparte stemmen inderdaad uit de mond van Bob van der Houven kwamen.

De drie spelen eveneens een hoofdrol in de serie Quack Pack. Hier zijn de drie inmiddels tieners, en hebben ze duidelijk eigen persoonlijkheden gekregen.

Stripverhalen 
Kwik, Kwek en Kwak verschenen eerder in een strip dan in de tekenfilm. De Amerikaanse krantenlezers maakten voor het eerst kennis met het drietal op 17 oktober 1937 in een krantenstrip die getekend was door Al Taliaferro.

In de strips hebben ze een verschrikkelijke hekel aan school en proberen ze om de haverklap te spijbelen; dit gebeurt vooral in de eerste uitgave van Donald Duck na de zomervakantie(het eerste nummer dat uitkomt in de maand september), aangezien deze vakantie dan ook voor hen eindigt en ze het niet leuk vinden om dan weer naar school te moeten gaan. In bijna alle verhalen slaagt Donald er uiteindelijk in om ze op school te krijgen, al gaat dit niet altijd even soepel.

Bekende klasgenoten van Kwik, Kwek en Kwak zijn Lizzy, Juultje en Babetje (de nichtjes van Katrien Duck) en het biggetje Keessie.

Duckies 
Samen met de nichtjes van Katrien Duck − Lizzy, Juultje en Babetje − vormen Kwik, Kwek en Kwak de Duckies. De Duckies hebben een speciale albumreeks gekregen, bestaande uit onder andere "50 vrolijke schoolvoorbeelden van de Duckies".

Discografie 
 Kwik, Kwek en Kwak op de boerderij, ep WD-3, stemacteur: Wim Quint, uitgever en jaar van uitgave niet vermeld, vermoedelijk jaren 1960.

Kwok, het vierde neefje 
In de Donald Duck-strips komt het weleens voor dat tekenaars per ongeluk niet drie, maar vier neefjes tekenen. Dit vierde neefje heeft in Nederland de naam Kwok gekregen en draagt een geel pakje. In de vele jaren dat de Donald Duck bestaat, is Kwok al een paar keer opgedoken.

In Denemarken werd ook twee keer een verhaal getekend waarin Kwok voorkwam. De eerste keer haalde dit voorval daar zelfs het nieuws. De fout werd nadien echter hersteld, zodat in herdrukken van de betreffende strip wel drie neefjes staan.

Stamboom

Namen in andere talen 
De oorspronkelijke Amerikaanse namen zijn Huey, Dewey, en Louie waarmee ze zijn vernoemd naar: Huey Pierce Long (politicus), Thomas Edmond Dewey (politicus) en Louie Schmitt (animator). In het Vlaamse tijdschrift Mickey Magazine (1950 tot en met 1959) gingen de drie eenden door het leven als Loekie, Joost en Viktor.

Externe links 
  HUEY, DEWEY AND LOUIE, toonopedia
 Duckipedia
 COA Inducks-database

Personage uit Donald Duck
Kwik
Antropomorf personage
Fictieve eend
Fictief trio